Un faldilló, o unes faldetes, és una faldilla per a dona. S'anomenen així les faldilles de la indumentària femenina pròpia d'algunes danses tradicionals als Països Catalans. Al ball de gitanes de Moià, els homes que feien de dones també duien faldillons. No s'ha de confondre amb el faldellí.

Peces de roba tradicionals catalanes
Faldilles
Peces de roba femenines